Il doppio del torneo di tennis South African Airways Open 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Rik De Voest e Dominik Meffert che hanno battuto in finale Stéphane Bohli e Noam Okun 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Eric Butorac /  Travis Parrott (semifinali)
 Michal Mertiňák /  Dick Norman (primo turno)

 Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana (primo turno)
 Flavio Cipolla /  Jan Mertl (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

South African Airways Open 2007